Horton (Berkshire), een plaats in het Engelse graafschap Berkshire
 Horton (Dorset), een plaats in het Engelse graafschap Dorset
 Horton (Gloucestershire), een plaats in het Engelse graafschap Gloucestershire
 Horton (Kansas), een plaats in de Amerikaanse staat Kansas
 Horton (Lancashire), een plaats in het Engelse graafschap Lancashire
 Horton (Somerset), een plaats in het Engelse graafschap Somerset
 Horton (Staffordshire), een plaats in het Engelse graafschap Staffordshire
 Horton Hears A Who, een met computer geanimeerde kinderfilm gebaseerd op het gelijknamige boek van Dr. Seuss